Сен-Франсуа́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Сен-Франсуа (атолл) — один из двух атоллов Альфонской группы Внешних Сейшельских островов.
 Сен-Франсуа — французская коммуна в заморском департаменте Гваделупа.

См. также 
 Сен-Франсуа-Лакруа